Покровск (станция, Приволжская дорога) — железнодорожная станция в городе Энгельс Саратовской области, существует с 1894 года
 Покровск (станция, Донецкая дорога) — железнодорожная станция в городе Покровск Донецкой области, существует с 1881 года